Der letzte Bissen steht für:

 Der letzte Bissen (2007), deutscher Spielfilm von Mira Thiel
 Erzgebirgskrimi – Der letzte Bissen, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Zrenner (2021)